Сена Хідеакі, Хідеакі Сена (Хідеакі Сузукі) (,  17 січня 1968, Шизуока) — японський фармаколог і романіст.
 Анно Хідеакі () — японський режисер аніме та кінофільмів.
 Кітадзіма Хідеакі (,  3 травня 1978, Нарасіно) — колишній японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Кобаякава Хідеакі, Кобая́кава Хідеа́кі (прізвисько — Кі́нґо) (, 1577 — 1 грудня 1602) — японський воєначальник, племінник і пасинок Тойотомі Хідейосі.
 Томіяма Хідеакі (;  16 листопада 1957, префектура Ібаракі, регіон Канто) — японський борець вільного стилю.
 Наґаї Хідеакі (;  5 вересня 1983, Хатімантай, Префектура Івате, Японія) — японський лижний двоборець, олімпійський медаліст.